Блэйд ( — ) — многозначный термин, означающий:
 Блэйд — персонаж комиксов компании Marvel Comics и нескольких экранизаций.
 Соня Блейд — персонаж вселенной Mortal Kombat.
 «Blade» — компьютерная игра об одноимённом персонаже Marvel Comics.

Фильмы 
 Художественные фильмы, сериалы
 «Блэйд» — серия фильмов об одноимённом персонаже Marvel Comics с Уэсли Снайпсом в главной роли.
 «Блэйд» — боевик с элементами фильма ужасов 1998 года режиссёра Стивена Норрингтона.
 «Блэйд 2» — мистический боевик 2002 года режиссёра Гильермо дель Торо, сиквел фильма «Блэйд».
 «Блэйд: Троица» — фэнтезийный боевик 2004 года, триквел фильмов «Блэйд» и «Блэйд 2».
 «Блэйд» — американский телесериал 2006 года, продолжение трилогии 1998—2004 с Кирком Джонсом вместо Уэсли Снайпса в главной роли.
 «Блэйд» — фэнтезийный боевик 2024 года кинематографической вселенной Marvel.

 Мультипликационные фильмы
 «Блэйд» — 21 серия 2 сезона мультсериала «Совершенный Человек-паук».
 «Блэйд» — четвёртая, заключительная часть сериала «Marvel Anime».

См. также 

 Блейд-сервер — компьютерный сервер с компонентами, вынесенными и обобщёнными в корзине для уменьшения занимаемого пространства.
 Блэйдз — персонаж вымышленной «Вселенной трансформеров», действующее лицо нескольких мультсериалов о трансформерах.

Примечания